Куру може да се односи на:

 Куру, обољење
 Куру (река)
 Куру (Француска Гвајана)